Die Rad-Bundesliga Straße 2008 wurde 2008 als Rennserie vom Bund Deutscher Radfahrer ausgetragen.

Die Bundesliga 2008 umfasste vier verschiedene Wertungsklassen: Frauen, Männer U23, Juniorinnen und Junioren, die einzeln und in Teams gewertet wurden. Die einzelnen Klassen bestritten jeweils bis zu neun einzelne Rennen bundesweit. Die Rennen umfassten Eintagesrennen, Einzelzeitfahren, Mannschaftszeitfahren (Junioren), Etappenfahrten (Männer U23) sowie Bahnrennen.

Frauen

Männer U23

Juniorinnen

Junioren

Weblinks 
 
 

Radsportveranstaltung 2008
2008
Sportsaison 2008